Le nom Cavell peut faire référence à plusieurs personnalités :
 Marc Cavell, peintre et artiste cinétique britannique
 Stanley Louis Cavell, (1926-2018), philosophe américain 
 Edith Cavell (1865-1915), infirmière et résistante de la Première Guerre mondiale
(11073) Cavell est un astéroïde
Mont Edith Cavell
 Reginald George Cavell (1894-1967), diplomate canadien.

Homonymie de patronyme